Consumptie
 In het bijzonder, brandstofverbruik (van een motorvoertuig)

Wikipedia:Doorverwijspagina